Ел Уараче има више значења:

 Ел Уараче (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Уараче, Ел Гвараче (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Уараче (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Уараче (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Уараче (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уараче (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уараче (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уараче (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уараче (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уараче (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уараче (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Уараче (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Уараче (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Уараче (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уараче (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Уараче (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Уараче (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Уараче (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уараче (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уараче (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику